Richard Worsley ist der Name folgender Personen:

* Richard Worsley (Politiker), englischer Politiker 
 Richard Worsley (Gouverneur) (um 1530–1565), englischer Adliger, Gouverneur der Isle of Wight  
 Richard Worsley, 1. Baronet (1589–1621), englischer Grundbesitzer und Politiker
 Richard Worsley, 7. Baronet (1751–1805), englischer Politiker und Kunstsammler, Gouverneur der Isle of Wight
 Richard Worsley (General) (1923–2013), britischer General